ciò che è pertinente alla Repubblica Ceca
 appartenente al gruppo etnico dei cechi
 lingua ceca